Шотландский Первый Дивизион 1908/1909 () — 19-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1908 года и закончился 30 апреля 1909 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1908/1909
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1908 году
Спорт в Шотландии в 1909 году